Santa Cruz County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Santa Cruz County (Arizona), Arizona
 Santa Cruz County (Kalifornien), Kalifornien

Siehe auch

 Santa Cruz